Игровая миссия:

 Квест (ролевые игры) — задание, выполнив которое, персонаж игрока или его группа получает награду (в РПГ и играх с открытым миром, например, Guild Wars, GTA, Mass Effect).
 Уровень (игры) — часть игры, которую нужно пройти, чтобы перейти на следующий этап (в компьютерных играх с линейным сюжетом, таких как Medal of Honor или Call of Duty).